Angelo Cijntje (1980), Curaçaos-Nederlands voetballer
 Cerilio Cijntje (1992), Nederlands-Curaçaos voetballer
 Jeremy Cijntje (1998), Curaçaos-Nederlands voetballer
 Melvin Cijntje (1962), Curaçaos politicus